Сти́вен Шарль Бергве́йн (; ) — нидерландский футболист, вингер клуба «Аякса» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Бергвейн начал профессионально заниматься футболом в академии амстердамского «Аякса», куда в 2009 году попал из клуба регионального дивизиона «Ватервейк». В 2011 году перешёл в юношескую команду ПСВ. 29 октября 2014 года в матче Кубка Нидерландов против «Алмере Сити» Стивен дебютировал за основную команду, заменив во втором тайме Флориана Йозефсона. 10 мая 2015 года в поединке против «Хераклеса» Бергвейн дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Юргена Локадию. В 2015 году Стивен стал чемпионом и обладателем Суперкубка Нидерландов. 8 декабря в матче против московского ЦСКА он дебютировал в Лиге чемпионов, заменив в конце второго тайма Гастона Перейро. 20 августа 2016 года в матче против «Зволле» Бергвейн забил свой первый гол за ПСВ. В 2018 году он во второй раз стал чемпионом Нидерландов.

29 января 2020 года Бергвейн стал игроком английского «Тоттенхэм Хотспур». Стивен подписал контракт с английским клубом до 2025 года. Сумма трансфера составила 32 млн евро. 2 февраля в матче против «Манчестер Сити» он дебютировал в английской Премьер лиге. В этом же поединке Стивен забил свой первый гол за «Тоттенхэм Хотспур». 19 января 2022 года он сделал «дубль» в ворота «Лестер Сити», что помогло команде драматическим образом вырвать победу у «лис» со счётом 2:3 несмотря на то, что «шпоры» проигрывали на 95-ой минуте матча.

8 июля 2022 года Бергвейн перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 31,25 млн евро. 6 августа в матче против ситтардской «Фортуны» он дебютировал за новую команду. 14 августа в поединке против «Гронингена» Стивен сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Аякс». В матчах Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс» и итальянского «Наполи» он забил по голу.

Международная карьера 
В 2014 году в составе сборной Нидерландов до 17 лет Бергвейн стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы на Мальте. На турнире он сыграл в матчах против команд Турции, Мальты, Шотландии и Англии. В поединках против мальтийцев и шотландцев Стивен забил три гола и был признан лучшим игроком турнира.

В 2016 года Бергвейн принял участие в юношеском чемпионате Европы в Германии. На турнире он сыграл в матчах против Германии, Франции, Англии и Хорватии. В поединке против хорватов Стивен забил гол.

13 октября 2018 года в матче Лиги Наций против сборной Германии Бергвейн дебютировал за сборную Нидерландов. 4 сентября 2020 года в матче Лиги Наций против сборной Польши забил свой первый мяч за первую национальную команду и принёс победу со счётом 1:0.

В 2022 году Бергвейн принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он принял участие в матчах против сборных США, Аргентины, Сенегала и Катара.

Достижения 

Командные

ПСВ
 Чемпионат Нидерландов по футболу — 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 2015, 2016

Международные

Нидерланды (до 17)
 Юношеский чемпионат Европы — 2014

Индивидуальные

 Лучший игрок Юношеского чемпионата Европы — 2014

Статистика выступлений

Клубная статистика

Список матчей за сборную 

Итого: 28 матчей / 7 голов; 19 побед, 6 ничьих, 3 поражений.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам